Vaglen peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Въглен) :
Vaglen, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
Vaglen, village bulgare de l'obchtina d'Aksakovo, situé dans l'oblast de Varna.